Косцелецкий () — польская фамилия. Известные носители:

 Косцелецкий, Анджей (1455—1515) — государственный деятель Польского королевства.
 Косцелецкий, Анджей (ок. 1522—1565) — государственный деятель Польского королевства.
 Косцелецкий, Лукаш (1539—1597) — религиозный и государственный деятель Речи Посполитой.
 Косцелецкий, Николай (ум. 1510) — государственный деятель Польского королевства.
 Косцелецкий, Николай (ок. 1405/1410-1479) — государственный деятель Польского королевства.
 Косцелецкий, Николай (ок. 1485—1535) — государственный деятель Польского королевства.
 Косцелецкий, Николай (1450—1518) — церковный и государственный деятель Королевства Польского.
 Косцелецкий, Станислав (1460—1534) — государственный деятель Польского королевства.
 Косцелецкий, Ян (ок. 1415—1475) — государственный и военный деятель Польского королевства.
 Косцелецкий, Ян (ум. 1553) — государственный деятель Польского королевства.
 Косцелецкий, Ян (ок. 1544—1600) — государственный и военный деятель Речи Посполитой.
 Косцелецкий, Ян Януш (1524—1564) — государственный деятель Польского королевства.
 Косцелецкий, Януш (ум. после 1424) — государственный деятель Польского королевства.
 Косцелецкие — польский шляхетский род герба «Огоньчик».